Marcellus (Marcelli) to przydomek plebejskiej gałęzi rzymskiego rodu Klaudiuszy (Claudii)
 Marcellus – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna
 Marcellus – prefekt Judei od 36 do 37

Miejscowości w USA:
 Marcellus – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Marcellus – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Marcellus – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
Gminy w USA:
 Marcellus (ang. Marcellus Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Marcellus (ang. Marcellus Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga